Crocker (motorfiets), een historisch Amerikaans merk van motorfietsen en scooters
Crocker (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri